Одеса може да се отнася за:
 Одеса, град в Украйна
 Градове в Съединените щати
 Одеса (Вашингтон)
 Одеса (Тексас)
 СК Одеса, украински футболен отбор

Вижте също 
 Нова Одеса